Арано () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Норте-де-Аралар. Занимает площадь 13,3 км². Население — 141 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 81 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Instituto de estadística de Navarra 
 Infraestuctura de Datos Espaciales de Navarra 
 Arano en la Bernardo Estornés Lasa — Auñamendi Encyclopedia

Муниципалитеты Наварры